Иван Косенко:
 Косенко, Иван Петрович (1921—1996) — связист, разведчик Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Косенко, Иван Семёнович (1940—2022) — советский агроном, член-корреспондент НАНУ, лауреат Государственной премии Украины.
 Косенко, Иван Сергеевич (1896—1976) — русский советский ботаник-флорист и геоботаник, исследователь сорной растительности рисовых полей.